Тајтусвил има више значења:
 Тајтусвил (Њујорк)
 Тајтусвил (Пенсилванија)
 Тајтусвил (Флорида)